A sexta temporada de Cultura Livre estreou na TV Cultura em 13 de abril de 2016 e terminou em 28 de dezembro de 2016. Na sexta temporada o programa permaneceu sendo exibido semanalmente às quartas, às 23:30, com 30 minutos de duração. Esta temporada é composta por 38 episódios.

Episódios

Referências 

Programas da TV Cultura